
102-й мотострелковый Слонимско-Померанский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 91706 (в/ч 91706). Сокращённое наименование — 102 мсп.

Дислоцируется полк в посёлке Персиановский Ростовской области. Находится в составе 150-й мотострелковой дивизии.

История 

102-й мотострелковый полк сформирован 1 декабря 2018 года в Ростовской области. Полк завершил первый этап комплектования личным составом и военной техникой. Военнослужащие приступили к проведению занятий по предметам боевой подготовки в составе новых, сформированных подразделений..

Ведёт историю от 19-й механизированной бригады (2-го формирования) 1-го механизированного корпуса (2-го формирования) РККА созданной в 1942 году. В 1945 году 19-я механизированная бригада переформирована в 19-й механизированный полк 1-й механизированной дивизии. 20 апреля 1957 года 19-й мехп переформирован в 62-й мотострелковый полк 19-й (с 1965 — 35-й) мотострелковой дивизии. Полк просуществовал до 1992 года когда был выведен из ГДР в г. Чебаркуль Челябинской области и расформирован вместе с 35-й мотострелковой дивизией.

9 мая 2018 года, в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 102-му мотострелковому Слонимско-Померанскому Краснознамённому, орденов Кутузова и Суворова полку заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Александром Романчуком вручены боевое знамя нового образца и грамота Президента Российской Федерации.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30 июня 2018 года полку присвоено почётное наименование «Слонимско-Померанский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова».

Состав 

 управление;
 1-й мотострелковый батальон;
 2-й мотострелковый батальон;
 3-й мотострелковый батальон;
 танковый батальон;
 гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион;
 зенитно-ракетная батарея;
 стрелковая рота снайперов;
 разведывательная рота;
 инженерно-сапёрная рота;
 рота управления;
 ремонтная рота;
 медицинская рота;
 рота материального обеспечения;
 взвод РХБ защиты;
 комендантский взвод;
 взвод военной полиции;
 военный оркестр

Примечания

Литература 
 

Мотострелковые полки Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 2018 году
Воинские формирования, участвовавшие в российско-украинской войне
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании